Pod miastem Karkar miały miejsce dwie bitwy:
 bitwa pod Karkar (853 p.n.e.)
 bitwa pod Karkar (720 p.n.e.)